Васи́лий Его́рович Ра́ев (1808—1870) — русский живописец, иконописец и художник-мозаичист. Один из наиболее известных выпускников арзамасской школы, малый пейзажист и портретист русского романтизма середины XIX века. Академик Императорской Академии художеств (с 1851).

Биография 

Родился в 1807 году в Холмском уезде Псковской губернии. Был крепостным человеком Кушелева, которым впоследствии отпущен на волю.

Художественное образование начал в арзамасской рисовальной школе А. В. Ступина. Затем учился в Императорской Академии художеств у  М. М. Иванова.

В 1837 году ездил на Кавказ и на Нижнетагильские заводы; из путешествия привёз рисунки местностей Урала и Алтая. В 1839 году получил от академии 1-ю серебряную медаль, в 1840 году — звание неклассного художника. В 1842 году был отправлен за границу в качестве пенсионера Академии. В Риме, сверх занятий живописью, изучал (1847—1848) мозаичное производство. Был вынужден вернуться в Россию в 1849 году из-за политической ситуации в Италии. В 1851 году был признан академиком пейзажной живописи за две работы «Вид Рима». Два года служил в Санкт-Петербургском мозаичном заведении. В 1854 году снова поехал за границу. В последние годы своей жизни занимался живописью в византийском стиле, в котором расписал молельную комнату в доме Солдатёнкова.

Был талантливым педагогом; в числе его учеников: И. К. Айвазовский, М. И. Лебедев, А. П. Боголюбов и другие.

Из картин Раева наиболее известны: «Вид на Рим с Монте-Марио» (1845), «Видение блаженного Алипия, иконописца Печорского» (1848), «Римский вид вечером».

Некоторые работы

Примечания

Публикации текстов

Литература 
Очерк жизни и творчества
 
Собрания произведений
 
 
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 Профиль В. Е. Раева на официальном сайте Российской академии художеств

Художники России XIX века
Персоналии:Арзамас